Szabó Róbert (Pápa, 1962. június 24. –) magyar nemzeti labdarúgó-játékvezető. Polgári foglalkozása, alkalmazott a helyi vízműveknél.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés  
Játékvezetésből 1988-ban Veszprémben vizsgázott. A Fejér megyei Labdarúgó-szövetség által üzemeltetett labdarúgó bajnokságokban kezdte sportszolgálatát. A megyei Játékvezető Bizottság (JB) határozatával NB III-as, egyben országos utánpótlás bíró. A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) JB minősítésével  NB II-es, majd 2002-től az NB I-es bíró. Küldési gyakorlat szerint rendszeres 4. bírói, illetve alapvonalbírói szolgálatot is végzett. Az NB I-es játékvezetéstől 2003-ban visszavonult. NB I-es mérkőzéseinek száma: 6.

Források 

Magyar labdarúgó-játékvezetők
1962-ben született személyek
Pápaiak
Élő személyek
Magyar NB I-es labdarúgó-játékvezetők